Ambleville  és una població i comuna francesa, en la regió de la Nova Aquitània, departament del Charente, en el districte de Cognac i cantó de Segonzac.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Institut geogràfic nacional  
 INSEE  

Ambleville